Classement par ordre alphabétique
 Erik Vullum (1850 - 1916), journaliste et écrivain norvégien ;
 Margrethe Vullum (1846 - 1918), journaliste dano-norvégienne.